Deep Blue kan avse:

 Deep Blue (schackdator) – en schackspelade dator utvecklad av IBM som besegrade världsmästaren Garry Kasparov 1997
 The Deep Blue Sea (pjäs) – en pjäs från 1952 av Terence Rattigan, på svenska Älskande kvinna eller Livet ska levas 
 Deep Blue (Tokyo Mew Mew) – i animieserien Tokyo Mew Mew det alternativa jaget av Aoyama Masaya
 Deep Blue (Aquaman) –  i DC Comics Aquamans halvsyster

Musik 
 Deep Blue: Chaos from Darkism II – ett musikalbum från 2006 av Balzac
 Deep Blue: Chaos from Darkism – en amerikansk utgåva från 2007 av musikalbumet av Balzac
 Deep Blue (musikalbum) – av Parkway Drive
 Deep Blue (musikalbum av Harald Svensson) – ett musikalbum från 2010 av Harald Svensson
 Deep Blue (CD av Elvish) – en CD av Elvish
 Deep Blue (låt) – en låt av George Harrison
 Deep Blue (låt av Ladytron) – en låt av Ladytron från musikalbumet Velocifero
 Deep Blue (låt av Angra) – en låt av Angra från musikalbumet Holy Land
 Deep Blue (låt av Arcade Fire) – en låt av Arcade Fire från musikalbumet The Suburbs
 Deep Blue Something – ett amerikanskt rockband

Film 
 The Deep Blue Sea – en amerikansk långfilm från 1955, se Kärlek utan nåd
 Deep Blues: A Musical Pilgrimage to the Crossroads – en dokumentärfilm från 1992 documentary om Mississippi Delta-bluesmusik
 Deep Blue (film, 2003) – en långfilm som använder material från naturdokumentärserien The Blue Planet
 Deep Blue Sea – en amerikansk film från 1999
 The Deep Blue See – en brittisk film från 2011 av Terence Davies